Роб Стюарт (; род. 23 июля 1961, Торонто) — канадский актёр. Наиболее известен своими ролями в сериалах Тропическая жара (1991—1993) и Никита (2010—2012).

Ранние годы 
Вырос в одном из районов Бремптона (пригород Торонто). В детстве любил играть в хоккей и мечтал стать профессиональным игроком. Но из-за полученной в 17 лет травмы он лишился почки, и ему пришлось отказаться от предложенной стипендии в области спорта.

Роб поступил в Университет Уотерлу, где специализировался на английском и латинском языках. Чтобы заработать денег на учёбу, ему пришлось петь под гитару в местных ресторанчиках. А в летнее время года он выполнял каскадерские трюки и акробатические номера в парке развлечений Canada's Wonderland.

Личная жизнь 
Стюарт познакомился со своей будущей женой Селией в Мексике на съемках первого сезона сериала «Тропическая жара». С 2001 года они проживают в Канаде. У пары есть сын.

Рост актера 1,83 метра.

Карьера 
На протяжении своей карьеры исполнял второстепенные роли во многих сериалах. Кроме того, снялся в одной из главных ролей в сериале Питера Бенчли «Амазония».

В 2007 году сыграл ведущую мужскую роль в сериале «Победившая боль».

Помимо актерской деятельности, Стюарт является продюсером и сценаристом.

Избранная фильмография